Gentleman puede referirse a:

 Un gentilhombre, persona que despachaba al rey o servía a la nobleza.
 Gentleman, un músico de reggae alemán.
 Gentleman, una revista de estilo de vida perteneciente al Grupo PRISA.
 Gentleman, una canción del artista surcoreano PSY.
 Gentleman scientist, un científico económicamente independiente.